Wimbledon-mesterskaberne 1892 var den 16. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien, og blev afviklet i perioden 27. juni - 7. juli 1892.

I herresingle vandt Wilfred Baddeley titlen efter sejr over Joshua Pim på 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Harry Barlow og Ernest Lewis vandt herredoublerækken, hvor de besejrede de forsvarende mestre Wilfred og Herbert Baddeley med 4-6, 6-2, 8-6, 6-4. I damesingle vandt Lottie Dod med 6-1, 6-1 over Blanche Hillyard.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 28 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, Wilfred Baddeley, besejrede vinderen af all comers-turneringen, Joshua Pim, med 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Dermed vandt Wilfred Baddeley den anden af sine tre Wimbledon-titler i herresingle. Joshua Pim havde vundet finalen i all comers-turneringen over Ernest Lewis med 2-6, 5-7, 9-7, 6-3, 6-2.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" vandt den forsvarende mester, Wilfred Baddeley, over vinderen af all comers-turneringen, Joshua Pim.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 27 spillere om retten til at møde den forsvarende mester, Wilfred Baddeley, i "udfordringsrunden". Turneringen blev vundet af ireren Joshua Pim, som i finalen besejrede englænderen Ernest Lewis med 2-6, 5-7, 9-7, 6-3, 6-2, og som dermed for første gang i karrieren nåede udfordringsrunden. Det var tredje gang at Ernest Lewis tabte i all comers-finalen – de to første gange var i 1886 og 1888.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af otte spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af den forsvarende mester Lottie Dod, der i udfordringsrunden vandt over vinderen af all comers-turneringen, Blanche Hillyard, med 6-1, 6-1. Dermed vandt Lottie Dod den fjerde af sine fem Wimbledon-titler i damesingle.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen 

Syv kvinder spillede i all comers-turneringen om retten til at møde den forsvarende mester i udfordringsrunden. Turneringen blev vundet af Blanche Hillyard, som i finalen besejrede Maud Schackle med 6-1, 6-4. Maud Schackle var i all comers-finalen for første gang.

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af seks par. Harry Barlow og Ernest Lewis vandt mesterskabet ved at besejre de forsvarende mestre Wilfred og Herbert Baddeley i udfordringsrunden med 4-6, 6-2, 8-6, 6-4.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen 

Fem par spillede om retten til at møde de forsvarende mestre i udfordringsrunden.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1892 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1892 

1892
Sport i 1892